Voici la liste des planètes mineures numérotées de 135001 à 136000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 135001 à 136000

135001-135100

135101-135200

135201-135300

135301-135400

135401-135500

135501-135600

135601-135700

135701-135800

135801-135900

135901-136000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000